Мухаммадхуча Искандарович Якубов (род. 31 марта 1995 в Исфаре, Таджикистан) — таджикский боксёр-профессионал выступающий в лёгкой и второй полулёгкой весовых категориях. Обладатель ряда чемпионских региональных и молодёжных титулов по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

Карьера 
Мухаммадхуча Якубов дебютировал на профессиональном ринге 12 декабря 2015 года победив россиянина Владимира Терехова, для которого этот поединок так же стал дебютным. 15 ноября 2016 года в своём четвёртом поединке на профи-ринге победил техническим нокаутом россиянина Николая Бузолина (5-2-1) и завоевал вакантный титул чемпиона Азии по версии WBC. 18 февраля 2017 года защитил титул в бою против колумбийца Йогли Эрреры (28-17).

2 мая 2017 года победил узбекского боксёра Ферузбека Юлдашева (5-2) и завоевал вакантный титул чемпиона мира среди молодёжи в лёгком весе по версии WBO. 9 июля того же года защитил титул в бою против японца Даяки Итикава (9-2). Затем провёл два рейтинговых поединка, в которых одержал досрочные победы.

10 февраля 2018 года победил единогласным судейским решением россиянина Марка Урванова (12-1) и выиграл вакантные титулы чемпиона Балтийских стран по версии IBF и континентального чемпиона по версии WBA во втором полулёгком весе. 18 августа 2018 года нокаутировал мексиканца Виктора Алехандро Суньигу (18-1) и завоевал вакантный титул интернациоанльного чемпиона по версии WBC. 2 февраля 2019 года защитил титул победив единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира по версии WBA Эмануэля Лопеса (29-9-1).

В 2019 году Якубов расширил свой тренерский штаб и начал работать с Фредди Роучем, Педро Гарсией, Владимиром Видовым и Жанной Поповой.

2 ноября 2019 года он одержал победу над действующим чемпионом Мексики Абрахамом Монтойя

7 марта 2020 года Якубов провел третью защиту титула WBC International. Решением судей он одержал победу над экс-чемпионом мира WBC Томасом Рохасом

Статистика в профессиональном боксе

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Таджикистана
Боксёры 2010-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Спортсмены Екатеринбурга